Ел Маркес има више значења:

 Ел Маркес, Агва дел Техон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Маркес (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Маркес (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Маркес (Сан Пабло Уистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Маркес (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Ел Маркес (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Маркес (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику